Сент-Уа́н-л'Омо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 28 км на північний захід від Парижа, 5 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8751 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 24214,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан-л'Омон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз